Il singolare del torneo di tennis Faber Grand Prix 1994, facente parte del WTA Tour 1994, ha avuto come vincitrice Jana Novotná che ha battuto in finale Iva Majoli 6–2, 6–4.

Teste di serie 

 Conchita Martínez (primo turno)
 Jana Novotná (campionessa)
 Anke Huber (quarti di finale)
 Sabine Hack (secondo turno)

 Iva Majoli (finale)
 Sabine Appelmans (quarti di finale)
 Brenda Schultz (quarti di finale)
 Julie Halard (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Faber Grand Prix 1994